Balanophoraceae — це субтропічна чи тропічна родина облігатних паразитичних квіткових рослин, які вирізняються незвичайним розвитком і раніше маловідомою спорідненістю. У найширшому окрузі родина складається з 16 родів. Крім того, три роди можуть бути виділені в окрему родину Mystropetalaceae.

Рослини, як правило, зустрічаються у вологих внутрішніх лісах, ростуть на коренях дерев і мають надземне суцвіття, схоже на гриб, що складається з численних дрібних квіток. Суцвіття розвиваються всередині бульбоподібної підземної частини рослини, перш ніж розірвати її та спливти на поверхню. Рослини однодомні або дводомні, плоди — кістянки, що не розкриваються, або горішки. Підземна частина, яка прикріплюється до хазяїна, виглядає як бульба, а не є справжньою кореневою системою. Рослини не містять хлорофілу. Баланофора означає «що несе жолудь» (від форми жіночого суцвіття).

Таксономія 
У системі класифікації Дальгрена Balanophoraceae були поміщені в порядок Balanophorales у надпорядку Balanophoriflorae (також званий Balanophoranae). Система APG IV 2016 року (без змін щодо системи APG III 2009 року) також визнає цю родину, включаючи її в порядок Santalales, куди вона також була поміщена системою Кронквіста (1981).

Молекулярна філогенетика 2015 року припустила, що, як описано в системі APG IV, Balanophoraceae не є монофілетичними. Автори дослідження запропонували розділити Balanophoraceae s.l. в Balanophoraceae s.s. і родину Mystropetalaceae, що містить три монотипні роди, Dactylanthus, Hachettea і Mystropetalon. Кладограма нижче показує отримані співвідношення (з використанням широких описів APG IV Olacaceae і Santalaceae).

Роди 

 Balanophora 
 Chlamydophytum 
 Corynaea 
 Dactylanthus  [Mystropetalaceae]
 Ditepalanthus 
 Hachettea  [Mystropetalaceae]
 Helosis 
 Langsdorffia 
 Lathrophytum 
 Lophophytum 
 Mystropetalon  [Mystropetalaceae]
 Ombrophytum 
 Rhopalocnemis 
 Sarcophyte 
 Scybalium 
 Thonningia

Примітки 

Родини квіткових
Санталоцвіті